Babenhausen (Hessen)
Babenhausen (Zwaben)